Дюпюи́ — французские фамилии Dupuy, Dupuis, Dupuit.

 Дюпюи, Адольф (1824—1891) — французский актёр.
 Дюпюи, Десси (род. 1993) — болгарская футболистка.
 Дюпюи, Доминик Мартин (1767—1798) — французский генерал времён Наполеоновских войн.
 Дюпюи, Жак (1830—1870) — бельгийский скрипач, композитор и музыкальный педагог.
  (род. 1941) — французский философ.
 Дюпюи, Жозеф Мишель Сильвен (1856—1931) — бельгийский композитор, дирижёр и музыкальный педагог.
 Дюпюи, Жюль (1804—1866) — французский инженер, экономист.
 Дюпюи, Паскаль (род. 1979) — канадский хоккеист.
 
 Дюпюи, Рой (; род. 1963) — франкоговорящий канадский актёр.
  — американский военный историк, полковник.
 Дюпюи де Сен-Флоран, Франсуа Виктор (1773—1838) — французский военный деятель.
 Дюпюи, Шарль (; 1851—1923) — французский политический деятель, трижды занимал пост премьер-министра.
 Дюпюи, Шарль Франсуа (; 1742—1809) — французский учёный, политический деятель, философ.
 Дюпюи, Эли (род. 1994) — канадский актёр, автор и исполнитель песен, композитор.

См. также 
 Дюпюи-де-Лом (броненосный крейсер)
 Дюпюитрен, Гийом — французский врач, военный хирург, анатом, учёный.